Lotusflower bzw. Lotus Flower (engl. für Lotosblume) bezeichnet:

 Lotus Flower (Album), ein Musikalbum des Jazz-Trompeters Woody Shaw aus dem Jahr 1982
 Lotusflower (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2009
 Lotus Flower (Lied), ein Lied der Alternative-Rock-Band Radiohead aus dem Jahr 2011

Siehe auch
 Lotus